

Astronomia 
 2733 Hamina – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Finlandia
 Hamina – città nella regione del Kymenlaakso

Persone 
 Mohammed Lakhdar-Hamina – regista cinematografico, sceneggiatore e produttore cinematografico algerino

Altro 
 Classe Hamina – classe di navi militari finlandesi
 Pace di Hamina – trattato di pace fra Svezia e Russia del 1809